Le championnat du monde de squash féminin 1994 se déroule à Saint-Pierre-Port, Guernesey du 4 au 9 octobre 1994. Michelle Martin remporte son premier titre en battant Cassie Jackman en finale.

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde masculin 1994

Liens externes 

1994
Squash féminin
Squash féminin 1994
Sport à Guernesey
Monde féminin 1994
Monde féminin
Sport au Royaume-Uni en 1994
Sport en octobre 1994